Heilige Thekla steht für:

 Thekla von Ikonium, christliche Märtyrin, Schülerin des Apostel Paulus
 Thekla von Kitzingen († um 790), Benediktinerin, Abtissin